Kostoľany může být zkrácené označení následujících slovenských obcí:

 Veľké Kostoľany
 Jedľové Kostoľany
 Zemianske Kostoľany
 Kostoľany nad Hornádom
 Kostoľany pod Tribečom
 Kecerovské Kostoľany – část obce Kecerovce